Red Bull Air Race World Series 2008 jest to szósty sezon z cyklu Red Bull Air Race. Sezon rozpoczął się 10 kwietnia 2008 wyścigiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a zakończy 2 listopada w Australii.

W sezonie tym udział weźmie dwunastu pilotów. W tym sezonie w wyścigach Air Race zadebiutuje Glen Dell z RPA.

Kalendarz wyścigów

Wyniki 

Red Bull Air Race
2008 w sporcie lotniczym